Sofonisba steht für:
 Sofonisba Anguissola, italienische Malerin der Renaissance
 die italienische Variante von Sophonisbe
 Eine Tragödie von Gian Giorgio Trissino, siehe Sofonisba (Trissino)
 ein musikalisches Drama von Leonardo Leo, siehe Sofonisba (Leo) 
 Eine Tragödie von Vittorio Alfieri, siehe  Sofonisba (Alfieri)